Le nom de Derham est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Enid Derham (1882-1941), poète et académicien australien.
 Michael Derham (1923-), politicien irlandais.
 William Derham (1657-1735), homme d'église et philosophe naturaliste britannique.
 Hassan Derham (1954-), député de Laâyoune, et homme d'affaires marocain.

Homonymie de patronyme